René Jacquier, né le  à Lyon et mort le  à Lunel, est un ingénieur chimiste français, personnalité de la médecine non conventionnelle. Il est concepteur et inventeur de procédés et méthodes utilisés dans l’industrie chimique et pharmaceutique, et en biologie, tant en son nom qu’au nom des sociétés pour lesquelles il a travaillé.

Il est particulièrement connu, en France et en Europe, comme l’inventeur de la méthode d’oxygénation biocatalytique, commercialisée sous le nom de bol d'air Jacquier, une méthode pseudoscientifique.

Biographie 

René-Léon Jacquier est né à Lyon. Il fréquente le lycée de La Martinière de Lyon, puis l’école supérieure de chimie industrielle de Lyon. Il y étudie la chimie organique sous la direction du prix Nobel de chimie Victor Grignard.

Exercice illégal de la médecine 
En février 1964, René Jacquier est condamné pour exercice illégal de la médecine à la suite de la mise en vente de son Bol d'air pour lequel il affirmait qu'. En octobre 1964, la condamnation est confirmée en appel.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

Ingénieur chimiste français
Naissance en juillet 1911
Naissance à Lyon
Décès en mars 2010
Décès à Lunel
Décès à 98 ans
Médecine non conventionnelle